Мари́на Ши́шкина:
 Шишкина, Марина Анатольевна (род. 1960) — российская журналистка и политический деятель.
 Шишкина, Марина Борисовна (род. 1983) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.